CCA est un sigle qui peut désigner :
Cabin Crew Attestation, une formation menant à l'obtention d'une attestation spécifique à la réglementation aérienne française, et indispensable à l'exercice de la profession de personnel navigant commercial (PNC - Hôtesse/steward) ;
Ça commence aujourd'hui, émission de télévision diffusée sur France 2 ;
Cadre communautaire d'appui, un outil administratif de la Communauté européenne ;
Cahier des clauses administratives ;
Canadian Cat Association, une association féline canadienne ;
Canonical Correlation Analysis, analyse canonique des corrélations ;
Centre canadien d'architecture ;
Certificat de capacité d'ambulancier, (voir ambulance) ;
 Charge constatée d'avance, une notion comptable 
Chef de clinique-assistant ;
Chondrocalcinose articulaire ;
Chromated copper arsenate, l'arséniate de cuivre chromé ;
 Clear Chanel Assessement, voir 802.15.4.
 Combat command américains de type A ;
Comics Code Authority, un organisme américain de contrôle du contenu des comics ;
Comités communistes pour l'autogestion, une ancienne organisation française d'extrême gauche ;
 Commission de contrôle des assurances ;
 Commission des clauses abusives ;
 Comptabilité-contrôle-audit, une revue scientifique française ;
Comptabilité contrôle audit, du master Comptabilité Contrôle Audit ;
 Compte courant d'associés ;
Comptoir commercial alimentaire, une holding opérant dans le secteur de l'agroalimentaire ;
 Comptoir coopératif d'achats, la première central d'achat de Système U (Super U) ;
 Concarneau Cornouaille Agglomération ;
 Conseil de la création artistique, une commission française œuvrant pour le développement de la création artistique ;
Consiliul Coordonator al Audiovizualului (en français, Conseil coordinateur de l'audiovisuel), l'organisme de régulation des médias en Moldavie ;
Contrôle de la circulation aérienne ou Contrôleur de la circulation aérienne ;
Corrections Corporation of America, une société américaine de gestion de prisons, code CXW ;
 Cortex cingulaire antérieur ;
 Courant circumpolaire antarctique.

CCA est aussi un code qui peut désigner :
 Proline, un codon selon le code génétique ;
 Chaffee Army Air Field, États-Unis, selon la liste des codes des aéroports.